2008-2009 est la trente-quatrième saison de l'Elitserien, le championnat élite de hockey sur glace en Suède. La saison régulière s'est jouée du  jusqu'au . L'équipe du Färjestads BK remporte la saison régulière mais également les séries éliminatoires. Les matchs du samedi sont programmées pour commencer à 16 heures, heure locale (UTC+1) au lieu de 15 heures les années précédentes.

Saison régulière 
Djurgårdens IF change de patinoire pour ses matchs à domicile abandonnant la salle du Stockholm Globe Arena au profit de Hovet. De même, Rögle BK emménage dans la Lindab Arena dans la ville de Ängelholm.

Le premier but de la saison est inscrit par Lars Eller du Frölunda HC dans la ville de Jönköping contre HV 71.

À la fin de la saison, Peter Forsberg joue trois matchs pour son club formateur, le MODO hockey, inscrivant trois points.

Classement final 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

       Équipe championne de la saison régulière
       Équipe qualifiée pour les séries
       Équipe devant jouer la phase de relégation

Meilleurs joueurs de la saison

Meilleurs pointeurs

Meilleurs gardiens de but

Séries éliminatoires 
À la suite de la saison régulière, les huit meilleures équipes sont qualifiées pour les  visant le trophée Le Mat. Les deux dernières équipes du classement jouent une phase de relégation, nommée , contre les quatre meilleures équipes de la division inférieure, l'.

Séries éliminatoires 
Au premier tour, les quatre meilleures équipes de la saison décident de leur adversaire alors que par la suite, le classement des équipes de la saison régulière détermine les séries. Le meilleur classé sur la saison à l'avantage de la glace pour des séries jouées au meilleur des sept matchs — quatre victoires sont nécessaires pour passer le tour. La meilleure équipe joue les matchs numéro deux et quatre chez lui, puis les cinquièmes et septièmes rencontres si nécessaire.

Effectif vainqueur

Phase de relégation en Allsvenskan 
À l'issue des dix matchs disputés entre les six équipes le classement est le suivant : 

Södertälje SK et Rögle BK conservent donc leur place en élite.

Trophées et records

Trophées 

 Trophée Le Mat : Färjestads BK
 Guldpucken : Jonas Gustavsson, Färjestads BK
 Guldhjälmen : Johan Davidsson, HV 71
 Trophée Honkens : Johan Holmqvist, Frölunda HC
 Trophée Håkan-Loob : Per-Åge Skrøder, MODO hockey
 Årets rookie : Victor Hedman, MODO hockey
 Årets coach : Per-Erik Johnsson et Tommy Samuelsson, Färjestads BK
 Guldpipan : Marcus Vinnerborg, Ljungby
 Trophée Salming : Marcus Ragnarsson, Djurgården Hockey

Records 
 5 janvier 2009 – Chris Abbott,joueur de Rögle BK, inscrit quatre buts lors d'une rencontre contre HV 71
 31 janvier 2009 – Johan Harju, joueur de Luleå HF, fait de même contre Brynäs IF

Références

Voir aussi

Liens externes 
  Hockeyligan.se — site officiel
  Swehockey.se — statistiques officielles

2008-2009
Suède
Sport en Suède en 2008
Sport en Suède en 2009